Kritschen bezeichnet

 Křičeň, Gemeinde in Tschechien
 Podolí u Brna, Gemeinde in Tschechien
 Krzeczyn, Ortschaft der Landgemeinde Oleśnica in Polen